Helicon (Helikon, dal greco antico =monte tortuoso, in italiano Elicona), monte della Beozia.
 Helicon, fiume della Macedonia, menzionato nella letteratura greca.
 Helicon, pianeta immaginario del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov.
 Helicon, strumento musicale a fiato della famiglia degli ottoni.
 Helicon Records, casa discografica nata in Israele nel 1985.
Altro
 Helikon vortex separation process, processo di separazione e arricchimento dell'uranio

Pagine correlate 

Heliconia